Основна школа „Бранко Радичевић“ може да се односи на:
 школу на Новом Београду
 школу у Батајници. 
 школу у Бивољу
 школу у Бору
 школу у Великој Моштаници
 школу у Врњачкој Бањи
 школу у Голупцу
 школу у Јагодини
 школу у Краљеву
 школу у Малом Зворнику
 школу у Никинцима
 школу у Панчеву
 школу у Поповцу
 школу у Прибоју
 школу у Седлару
 школу у Смедереву
 школу у Сурчину
 школу у Шиду
 школу у Штаваљу
 школу у Лугавчини

Бранко Радичевић